Музей Новой Каледонии — музей в городе Нумеа, посвящённый археологии и этнологии местного населения, преимущественно народа канаков. Здание музея вдохновлено культурой Океании.

Примечания

Литература 
 Présentation du musée de la Nouvelle-Calédonie [archive] sur le site du GIE Nouvelle-Calédonie Tourisme Point Sud
 «Un peu d’histoire | Service du Musée de la Nouvelle-Calédonie» [archive], sur museenouvellecaledonie.nc (consulté le 8 février 2020)

Культура Новой Каледонии